RAFGL est un sigle qui signifie :
 , un catalogue d’objets astronomiques émettant dans le domaine infrarouge.